Las Scooby Snacks (Scooby Snacks) o Scooby Galletas  son alimentos ficticios de la serie de dibujos animados Scooby-Doo. Se utilizan como comida favorita para los personajes de Scooby-Doo y Shaggy. El productor William Hanna siempre había imaginado que una Scooby Galleta sería una especie de galleta con sabor a caramelo.

Composición 

En Scooby-Doo: El misterio comienza, se revela la verdadera receta; la cual incluye huevo, agua, harina, chocolate, azúcar y comida para perro, para darle textura.

Derivaciones 

Warner Bros licenció el nombre “Scooby Snacks” tanto como una marca comercial, como para consumo humano. Unas obleas de vainilla, similar a Nilla Wafers, fueron empaquetadas y vendidas como Scooby Galletas en las tiendas de vídeo Suncoast home (Estados Unidos). En Estados Unidos, son vendidas como comida para perro por Del Monte Foods.

Referencias 

Alimentos ficticios